Jean-Paul Elkann (1921-1996), banquier français, président du Consistoire central israélite de France
 Alain Elkann (1950-), journaliste, intellectuel et écrivain italien, fils de Jean-Paul Elkann
 John Elkann (1976-), entrepreneur italien, Président-directeur général de Fiat, fils d'Alain Elkann
 Lapo Elkann (1977-), industriel italien, fils d'Alain Elkann

Patronyme juif